Corvomeyenia är ett släkte av svampdjur. Corvomeyenia ingår i familjen Metaniidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Corvomeyenia